Браунстаун () — название нескольких населённых пунктов в США и Ирландии.

Населённые пункты 
США
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — тауншип в Индиане.
  — тауншип в Мичигане.
  — боро в Пенсильвании, округ Камбрия.
  — поселение в Пенсильвании, округ Ланкастер.

Ирландия
 Браунстаун — деревня в графстве Килдэр.

См. также 
 
 Браунсберг
 Браунс
 Браунсвилл